Die Division 1 2019 war die 14. Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Sie begann am 7. April 2019 und endete am 3. November 2019.

Modus 
Die 32 Mannschaften traten in zwei regional unterteilten Staffeln an. Die Staffelsieger stiegen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten traten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an.

Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften stiegen direkt in die viertklassige Division 2 ab, während die beiden Viertletzten in der Relegation um den Klassenerhalt spielten.

Stadien

Norra

Södra

Tabellen

Norra

Södra

Relegation 
Der 13. und 14. der Superettan 2019 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde. Die Spiele in der Relegation fanden am 7. und 10. November 2019 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2020.

|}

Die beiden besten Gruppenzweiten der Division 2 spielten gegen jeweils einen Elften der Division 1 Norra bzw. Södra in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Hinspiele fanden am 6. November 2019, die Rückspiele am 19. November 2019 statt. Die Sieger qualifizierten sich für die Division 1.

|}

Weblinks 
 Division 1

2019
Fußballsaison 2019